Esistono più comuni francesi con questo nome

Auvers – comune dell'Alta Loira
Auvers – comune della Manica
Auvers-le-Hamon – comune della Sarthe
Auvers-Saint-Georges – comune dell'Essonne
Auvers-sous-Montfaucon – comune della Sarthe
Auvers-sur-Oise – comune della Val-d'Oise